« Joyeux Noël ! » est une locution synonyme de « Joyeuses fêtes ! », prononcée lors des fêtes de Noël.

Cinéma 

 Joyeux Noël (Felices pascuas) est un film réalisé par Juan Antonio Bardem en 1954 ;
 Joyeux Noël est un court métrage français réalisé par Gilles Marchand en 1993 ;
 Joyeux Noël (Mixed Nuts) est un film  américain de Nora Ephron en 1994 ;
 Joyeux Noël est un film réalisé par Christian Carion en 2005.

Télévision 

 Joyeux Noël épisode de la série télévisée d'animation Les Sentinelles de l'air ;
 Joyeux Noël Shrek ! (Shrek the Halls) est un téléfilm de Gary Trousdale en 2007.

Musique 

 Joyeux Noël, un double album de la chanteuse québécoise Nicole Martin datant de 2011 ;
 Joyeux Noël, titre français de The Christmas Song, un chant de Noël classique, écrit en 1944 par le chanteur Mel Tormé et Robert Wells ;
 Joyeux Noël, une chanson de la chanteuse Barbara datant de 1968.

Homonymie de titre